Piprörtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Piprörtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Piprörtjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (7,06 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn